Der Genesis G80 ist eine Limousine der zur Hyundai Motor Company gehörenden Marke Genesis. Das Fahrzeug ist nach dem größeren G90 das zweite Modell der Marke.

Erste Generation (DH, 2016–2020)

Geschichte 
Die erste Generation des G80 gilt als Nachfolgemodell des nahezu baugleichen Hyundai Genesis. Von ihm unterscheidet sich der G80 unter anderem durch eine neue Frontgestaltung und neue Scheinwerfer. Gebaut wurde das Fahrzeug im südkoreanischen Ulsan.

Vorgestellt wurde die Limousine auf der North American International Auto Show im Januar 2016 in Detroit. In Südkorea wird das Fahrzeug seit Juli 2016 verkauft, der amerikanische Markt folgte im September 2016. In Russland kam der G80 im März 2017 in den Handel. In Deutschland erhielt der Hyundai Genesis vorerst kein Nachfolgemodell. Den Markteintritt in Europa und China plante Genesis zunächst für Ende 2019 mit einem neuen Modell.

Technische Daten 
Als Antrieb standen für den G80 der ersten Generation insgesamt sechs Ottomotoren zur Verfügung. Weltweit wird davon nur der  starke, aus dem G90 bekannte 3,3-Liter-Turbomotor angeboten. Ab Februar 2018 war in Südkorea auch ein 2,2-Liter-Dieselmotor mit  erhältlich.

Zweite Generation (RG3, seit 2020)

Geschichte 
Die zweite Generation der Baureihe wurde am 30. März 2020 wegen der COVID-19-Pandemie via Livestream vorgestellt. Wegen der Pandemie und damit verbundener Produktionsausfälle wurde in Nordamerika die für Sommer 2020 geplante Markteinführung in den Herbst verschoben. Auch die für Ende 2020 geplante Markteinführung in Europa wurde aus diesem Grund verzögert. Im Sommer 2021 erfolgte sie schließlich. Der G80 wird wieder im südkoreanischen Ulsan gebaut. Die technische Basis teilt sich die Limousine mit dem SUV GV80.

Im Rahmen der Shanghai Auto Show präsentierte Genesis im April 2021 mit dem Electrified G80 eine batterieelektrisch angetriebene Version der Baureihe.

Sicherheit 
Im Mai 2021 wurde die Limousine vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Sie erhielt fünf von fünf möglichen Sternen. Beim Schutz von Kinderinsassen und bei den Assistenzsystemen wurde die volle Punktzahl erreicht.

Technische Daten 
Neben zwei Ottomotoren steht für den G80 auch ein Dieselmotor zur Verfügung. Serienmäßig hat das Fahrzeug Hinterradantrieb, gegen Aufpreis ist Allradantrieb erhältlich.

Die Elektroversion hat immer Allradantrieb. Die Reichweite nach NEFZ wird mit über 500 km angegeben. Ein Elektromotor an jeder Achse treibt die Limousine an. Die Gesamtleistung wird mit  angegeben.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Im Jahr 2021 wurden 50 Genesis G80 in Deutschland neu zugelassen. Alle hatten einen Verbrennungsmotor.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Fahrzeug der oberen Mittelklasse
Limousine
Elektroautomodell